Пётр Репни́н: Репнин, Пётр Александрович (ум. 1643) — русский военный и государственный деятель, стольник, боярин, полковой воевода.
 Репнин, Пётр Васильевич (1744—1773) — полковник.
 Репнин, Пётр Иванович (ок. 1718—1778) — обер-шталмейстер, генерал-аншеф из рода Репниных.
 Репнин, Пётр Иванович (ум. 1546) — русский военный и государственный деятель, воевода и боярин, сын боярина и воеводы князя Ивана Михайловича Репни-Оболенского.
 Репнин, Пётр Петрович (1894—1970) — советский актёр театра и кино, сценарист.